Куртовић је српско презиме, које имају и неки данашњи Бошњаци, Хрвати и Албанци. Оно се може односити на:
 Јован Куртовић (1718-1809), српски трговац и црквено-народни добротвор из Трста
 Милосав Куртовић (1856—1913), српски дипломата
 Шукрија Куртовић (1890—1973), босанскохерцеговачки публициста и писац
 Иво Куртовић (1910—1972), хрватски архитекта
 Тодо Куртовић (1919—1997), југословенски политички радник
 Дарко Куртовић, босанскохерцеговачки глумац
 Елвис Ј. Куртовић (1962), босанскохерцеговачки музичар
 Хуснија Куртовић (1926—2017), српски редовни професор
 Аљбин Курти (1975), раније Куртовић, албански политичар и бивши премијер самопроглашене Републике Косово

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена
Бошњачка презимена